Korte Minrebroederstraat - Utrecht
 Minrebroederstraat (Utrecht) - Utrecht
 Minderbroederklooster (Utrecht) - naamgever aan bovenstaande straten